Een verkeersweg:
N326 (België)
N326 (Frankrijk)
N326 (Nederland), zie Provinciale weg 326